«Шалунья» () — мексиканская 100-серийная мелодрама производства Televisa.

Сюжет 
У Хулии Пас был парализован отец, и чтобы поднять силу духа и ухаживать за ним, она решила пойти на подработку и во время одной из подработок она знакомится с Альберто Миранда и влюбляется в него, который работает адвокатом высокого класса, однако против этой связи отец Альберто — Антонио, он поклялся не допустить влюблённости между ними. Хулия Миранда несмотря на отпор Барбары Чавес и Деборы Куинто продолжает бороться за любимого до самого конца, и ей это в конечном итоге удаётся — они венчаются в Церковном соборе.

Создатели телесериала

В ролях 
1.Jorge Iván Carrizales

2. Мишель Вьет (Michelle Vieth)
... Julia

3. Марта Рот (Martha Roth)
... Elena

4. Анаи (Anahí)
... Samantha

5. Эдуардо Арроюэло (Eduardo Arroyuelo)
... Eje 8

6. Котан (Khotan Fernandez)
... Ignacio «Mercurio»

7. Маурисио Ислас (Mauricio Islas)
... Juan Felipe

8. Айтор Итурриос (Aitor Iturrioz)
... Hugo

9. Маргарита Маганья (Margarita Magaña)
... Mariana

10. Мариана Сеоане (Mariana Seoane)
... Bárbara

11. Арлет Теран (Arleth Terán)
... Déborah

12.Хосе Мария Торре (José María Torre)
... Toño

13. Кэти Барбери (Katie Barberi)
... Pamela

14. Хуан Карлос Бонет (Juan Carlos Bonet)
... Diego

15. Рикардо Дальмаччи (Ricardo Dalmacci)
... Gerardo

16. Alicia Fahr
... Eloísa

17. Росарио Гальвес (Rosario Gálvez)
... Sofía

18. Артуро Гарсиа Тенорио (Arturo García Tenorio)
... Rafael

19. Томас Горос (Tomas Goros)
... Raspa

20. Ребека Манрикес (Rebeca Manríquez)
... Gloria

21. Беатрис Морено (Beatriz Moreno)
... Rosa

22. Херардо Мургиа (Gerardo Murguía)
... Manuel

23. Алехандра Пениче (Alejandra Peniche)
... Amalia

24. Худи Понте (Judy Ponte)
... Carmen

25. Мариагна Пратс (Mariagna Prats)
... Fernanda

26. Адриан Рамос (Adrián Ramos)
... Don Chente

27.Элеасар Гомес (Eleazar Gómez)

28. Francisco Huerdo
Francisco Huerdo

29. Кармен Салинас (Carmen Salinas)
... Doña Mati

30. Эктор Соберон (Héctor Soberón)
... Alberto Miranda

31. Энрике Роча (Enrique Rocha)
... Antonio

32. Рафаэль Инклан (Rafael Inclán)
... Marcello

33. Херардо Альбарран (Gerardo Albarrán)
... Comandante Guerra

34. Эдуардо Антонио (Eduardo Antonio)

35. Синтия Арвиде (Cinthya Arvide)
... Mari Trini

36. Ренато Бартилотти (Renato Bartilotti)
... El Sopas

37. Хералдина Базан (Géraldine Bazán)

38. Рафаэль Базан (Rafael Bazán)
... Maicro

39. Хулио Брачо (Julio Bracho)
... El Galaxi

40. Jorge Capin
... El Cholo

41. Эекатль Чавес (Ehécatl Chávez)
... El Navajo

42. Марта Офелиа Галиндо (Martha Ofelia Galindo)
... Chata

43. Эдуардо Идуньяте (Eduardo Iduñate)
... Andrés

44.Марта Ицель (Martha Itzel)
... Edith

45. Алехандра Хурадо (Alejandra Jurado)
... Lucia

46. Хосе Пабло Лопес (Jose Pablo Lopez)
... El Brody

47. Хуан Карлос Нава (Juan Carlos Nava)

48. Густаво Наварро (Gustavo Navarro)
... Martín

49. Поло Ортин (Polo Ortín)
... Marcario

50. Мапи Сордо (Mapy Sordo)
... Geisha

51.Сесилия Суарес (Cecilia Suárez)
... Pily

52. Gabriela Tavela

53. Арат де ла Торре (Arath de la Torre)
... Hugo#2

54. Лусеро Ландер (Lucero Lander)
... Sofía

55. Лорена Веласкес (Lorena Velázquez)
... Catalina

56. Алехандро Камачо (Alejandro Camacho)
... Dr. Raúl

57. Лаиша Уилкинс (Laisha Wilkins)
... Lorena

58. Сандра Ицель (Sandra Itzel)
... Edith

59. Фабиан Роблес (Fabián Robles)
... Martín

60. Одисео Бичир (Odiseo Bichir)
... Salvador

61. Иран Кастильо (Irán Castillo)
... Preciosa

62.Хулио Алеман (Julio Alemán)

63. Андреа Лагунес (Andrea Lagunes)

64.Вероника Кон К. (Veronika Con K.)

65. Хосе Рамон Бленч (Jose Ramon Blanch)

66.Luigi Laguna

Административная группа

Либретто 
 оригинальный текст — Абель Санта Крус.
 адаптация, сценарий и телевизионная версия — Бланка Пенья, Мария Эухения Сервантес, Катя Эстрада.

Режиссура 
 режиссёр-постановщик — Педро Дамиан + исполнительный продюсер.

Монтажная работа 
 монтажёр — Клаудио Гонсалес.

Музыка 
 композитор — Карлос Парамо.
 вокал — OV7, Эдуардо Антонио.
 музыкальная тема заставки — Te quiero tanto, tanto mi pequeña traviesa (начальная тема); Mi pequeña traviesa (заключительная тема).

Хуждожественная часть 
 художник-постановщик — Сандра Кортес.
 художник по костюмам — Мириам Герреро.

Продюсеры 
 ассоциированные продюсеры — Георгина Кастро Руис, Никандро Диас.

Награды и премии

TVyNovelas 
Шалунья — один из немногих мексиканских телесериалов, который был дважды выдвинут на указанную премию. По итогам 1998 и 1999 годов из 4 номинаций победили 2:
 Эктор Соберон получил премию за лучшее мужское откровение.
 Лучшей дебютанткой года признана Мишель Вьет.

Текст песни

Показ в РФ 
На русский язык телесериал был озвучен в 1999 году и был показан с 1999 по 2000 год на телеканале ТНТ.

Ссылки 
 Подробная информация
 Подробная информация.
 Теленовелле Шалунья стукнуло 19 лет.
 Теленовелле Шалунья стукнуло 20 лет.

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы Мексики 1997 года
Телесериалы на испанском языке
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Экранизации произведений Абеля Сантакруса